Eoalligator — вимерлий рід алігатороїдних крокодилів з палеоценових відкладень у Китаї.

Дослідження 2019 року Massonne et al. включило додаткові таксони з Південно-Східної Азії та виявило, що Eoalligator і Protoalligator є спорідненими та базальними представниками Alligatoroidea, як показано на кладограмі нижче:

Примітки 

Плазуни палеоцену
Alligatoroidea